Cocoon steht für:

 Apache Cocoon, als Framework der Apache Software Foundation
 Cocoon (Film), ein Science-Fiction-Drama von Ron Howard aus dem Jahr 1985
 Cocoon II – Die Rückkehr, ein Science-Fiction-Drama von Daniel Petrie aus dem Jahr 1988
 Cocoon Recordings, ein Plattenlabel
 Cocoon Club, ein ehemaliger Club in Frankfurt
 Cocoon (Metalcore-Band), eine deutsche Emocore-Band

Siehe auch:
 Kokon